Ро́чдейл (, ) — город в Великобритании, в графстве Большой Манчестер. Административный центр одноименного метрополитенского района (боро).

Расположен в предгорьях Пеннинских гор на реке Роч. Население 95796 чел. (2001).

Интересные факты 
 Недалеко от Рочдейла родилась и проживает английская певица Лиза Стенсфилд .
 28 февраля 2013 в Рочдейл из Манчестера пущена линия современной трамвайно-легкорельсовой системы Manchester Metrolink.
 В Москве в честь города Рочдейл названа улица — Рочдельская. Название дано в 1932 году в память об английских ткачах из Рочдейла, которые в 1844 году положили начало рабочей потребительской кооперации.

Города-побратимы 
  Львов, Украина

Примечания 

 
Города Большого Манчестера